Olee Starstone es un personaje de ficción del Universo de Star Wars

Olee Starstone era la Padawan de Jocasta Nu, entrenada como un investigadora e historiadora.
Más tarde dejó a Jocasta para convertirse en la Padawan de Bol Chatak. Luchó en la Batalla de Murkhana, junto con su maestra y otro Maestro, llamado Roan Shyrne, quien se volvió amigo de ella. Después de la Gran Purga Jedi, ambos empezaron a buscar algunos sobrevivientes.

Personajes de Star Wars